László Nagy (kanuist)
László Nagy (nogometaš)
László Nagy (pjesnik)
László Nagy (rukometaš)
László Nagy (umjetnički klizač)
László Moholy-Nagy, slikar, kipar i teoretičar umjetnosti